Matsya, avatar de Vixnu en forma de peix.
 Regne de Matsya o Machcha, antic mahajanapada de l'Índia (vers 700-500 aC)